Zastava puede referirse a:
 Zavodi Crvena Zastava, conglomerado industrial yugo/serbio ahora extinto. 
 Zastava Automobili, extinto fabricante de automóviles, anteriormente filial de Zastava, ahora integrada parcialmente en Fiat Group Automobiles.
 Zastava Kamioni, empresa fabricante de camiones, anteriormente filial de Zastava, ahora integrada parcialmente en el Iveco Group.
 Zastava Arms, empresa serbia fabricante de armas, anteriormente filial de Zastava, ahora independiente.
 Zastava Alati
 Zastava Metal
 RAPP Zastava
 Zastava Kovacnica
 Zastava Livnica
 Zastava PES
 Zastava Procesna Oprema
 Zastava Inpro
 Zastava Autodelovi
 Zastava Auto ad Banja Luka
 Zastava Ramiz Sadiku
 Zastava Sombor